OMR son unas siglas que pueden referirse a:

 OMR, Operador Móvil con Red.
 OMR, reconocimiento óptico de marcas por sus siglas en inglés.
 OMR, código ISO 4217  del rial omaní.
OMR, Organización musical rey de rocha. Champeta Colombiana.

Siglas